Il termine Skatenati ha differenti significati:

 Skatenati – programma televisivo che andava in onda su Disney Channel.
 Skatenati GIG – Action figure collezionabili prodotte da Kenner negli Stati Uniti d'America nel 1991